Morgenstjerne kan hentyde til flere artikler:
 Venus (planet) – planeten Venus set fra jorden om morgenen kaldes også morgenstjerne
 Morgenstjerne (våben) – et våben.
 Munthe af Morgenstierne – dansk-norsk adelsslægt